Jilotepec bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 Jilotepec (Aguascalientes), Ort im Bundesstaat Aguascalientes
 Jilotepec (Guerrero), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Jilotepec de Molina Enríquez, Ort im Bundesstaat México
 Jilotepec (Tlatlauquitepec), Ort im Bundesstaat Puebla
 Jilotepec (Zacapoaxtla), Ort im Bundesstaat Puebla
 Jilotepec (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz

Jilotepec bezeichnet zudem folgende mexikanische Verwaltungseinheiten: